Shovlin ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Shovlin (* 1973), britischer Ingenieur
 Jamie Shovlin (* 1978), britische Konzeptkünstlerin